Bernanos ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Bernanos (1888–1948), französischer Schriftsteller
 Michel Bernanos (1923–1964), französischer Schriftsteller